Nato puede referirse a las siguientes personas:
Nato, Proyecto ganador para el desarrollo y emprendimientos de los jóvenes de Aguascalientes, procedentes de Monterrey, Nuevo León.
Nato, dibujante chileno.
Nato como uno de los nombres del dios tutelar Nezha en la religión taoísmo o la mitología china.
Nato como término inglés para maderas del género Mora.

También son las siglas en inglés de:
OTAN, u Organización del Tratado Atlántico Norte.

Además designa un antiguo dominio de internet para la OTAN:
.nato